Scythië, de antieke benaming voor de Euraziatische steppe
 Scythia Minor, een Romeinse provincie
 RMS Scythia, een schip van de Cunard Line
 Scythia (Kentucky), een plaats in Kentucky, USA